Ocampo (Chihuahua)
 Ocampo (Durango)
 Ocampo (Guanajuato)

Desambiguações de topônimos